HWM steht als Abkürzung für:
 HWM (Hersham and Walton Motors), ehemaliger britischer Rennstall
 Hannoversche Waterloo-Medaille, siehe Waterloo-Medaille (Hannover)
 HWM Cars, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Hot Water Music, US-amerikanische Rock-Band
 HWM (Hermann Weihrauch Mellrichstadt) eine Firmenmarke von Weihrauch & Weihrauch

HWM